Stobbegat (meer), een meer in de gemeente Smallingerland
Stobbegat, als oude naam voor Vegelinsoord, een dorp in de gemeente Skarsterlân
Stopplaats Stobbegat, een voormalige spoorweghalte van Stobbegat